Slikken van de Heen (Steenbergen), een natuurgebied in de Nederlandse gemeente Steenbergen
Slikken van de Heen (Tholen), een natuurgebied in de Nederlandse gemeente Tholen